Svanaloken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svanaloken, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Östra Svanaloken, sjö i Bräcke kommun, 
Svanaloken, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn